La philolithite è un minerale.

Etimologia  
Il nome deriva dal greco φὶλος, phìlos, cioè amico e λίθος, lìthos, cioè pietra, minerale, in onore dell'associazione di collezionisti ed amatori di mineralogia statunitense Friends of Mineralogy (amici della mineralogia).

Abito cristallino

Origine e giacitura

Forma in cui si presenta in natura

Note

Collegamenti esterni 

Nitrati e carbonati (minerali)